Carpentaria steht für:
Shire of Carpentaria, Local Government Area am Golf von Carpentaria in Queensland, Australien
Carpentaria (Feuerschiff), 1917–1983 im Golf von Carpentaria stationiert
Carpentaria acuminata, einzige Palmenart der Gattung Carpentaria

Siehe auch:
Golf von Carpentaria, Meersregion Australiens
Carpenteria, Carpinteria